Paul Harding – scrittore statunitense
 Paul Harding – pseudonimo usato dallo scrittore britannico Paul Doherty
 Paul Harding – attore britannico